Giurescu:
 Constantin Giurescu (1875, Chiojdu, județul Buzău  1919, București)
 Constantin C. Giurescu (1901, Focșani  1977), un istoric român
 Dinu C. Giurescu (* 1927, București), un istoric român
 Dumitru Giurescu (* 1955), un deputat român (ales în județul Arad)
 Ion Giurescu (* 1955, București), un politician român

Nume de familie românești